Braunstraße 28 steht für:

 Braunstraße 28 (Hannover), denkmalgeschützte ehemalige Direktorenvilla im Stadtteil Calenberger Neustadt, Hannover, Niedersachsen
 Braunstraße 28 in Lübeck, Neubau nach historischem Vorbild in der Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, siehe Lübecker Gründungsviertel